Otello bezeichnet:

 Otello (1986), italienischer Film von Franco Zeffirelli
 Otello (Rossini), Oper von Rossini
 Otello (Verdi), Oper von Verdi
 Otello, Originaltitel des sowjetischen Films Der Mohr von Venedig (1955)

Siehe auch:
 Othello (Begriffsklärung)
 Otelo